Olaszország
Rivoli, település Olaszországban, Piemont régióban, Torino megyében
Rivoli Veronese, település Olaszországban, Veneto régióban, Verona megyében